

Patronyme 

 Bertil Tallberg (1883-1963), skipper finlandais ;
 Georg Tallberg (né en 1961), skipper finlandais ;
 Gunnar Tallberg (1881-1931), skipper finlandais ;
 Per-Inge Tällberg (né en 1967), sauteur à ski suédois ;
 Peter Tallberg (1937-2015), skipper finlandais ;
 Staffan Tällberg (né en 1970), sauteur à ski suédois.

Autres 
 Tällberg est un village de la commune de Leksand en Dalécarlie (Suède).
 Le forum de Tällberg est une conférence internationale suédoise. 
 Immeuble Tallberg (Aleksanterinkatu), est un bâtiment historique d'Helsinki (Finlande).
 Immeuble Tallberg (Luotsikatu), est un bâtiment historique d'Helsinki (Finlande).